Candelaria kan syfta på:

 Candelaria – ett tidigare namn på kyndelsmässa
 Candelaria (svamp) – en släkte av lavar
 Candelaria, Nevada – en spökstad i Nevada i USA

Geografi

Antarktis 

 Monte Candelaria, Antarktis,

Argentina 

 Candelaria kommun, Argentina, Misiones, 
 Candelaria, Misiones, 
 Candelaria, San Luis,

Brasilien 

 Candelária, Brasilien, Rio Grande do Sul, 
 Candelária kommun, Brasilien, Rio Grande do Sul,

Colombia 

 Candelaria kommun, Atlántico, 
 Candelaria, Atlántico, 

 Candelaria kommun, Valle del Cauca, 
 Candelaria, Valle del Cauca,

Filippinerna 

 Candelaria (Quezon), ort och kommun, CALABARZON, Province of Quezon,

Honduras 

 Candelaria kommun, Honduras, Departamento de Lempira,

Kuba 

 Candelaria, Kuba, Artemisa,

Mexiko 

 La Candelaria, Hidalgo, 
 Candelaria, Altamirano, 
 Candelaria, Coahuila, 
 Candelaria kommun, Mexiko, 
 Candelaria, Quintana Roo, José María Morelos, 
 Candelaria, Ocosingo, 
 Candelaria, La Independencia, 
 Candelaria, Copainalá, 
 Candelaria, Ostuacán, 
 Candelaria, Villa Corzo, 
 Candelaria, Puebla, Pantepec, 
 Candelaria, Ocotepec,

Spanien 

 Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar